Хенрик Л′Абе-Лунн (; ) — норвежский биатлонист, чемпион мира 2013 года в эстафете. 
 
На чемпионате Европы по биатлону 2007 года в болгарском Банско стал обладателем бронзы в индивидуальной гонке на 15 км среди юниоров (U21).

В составе сборной Норвегии в мужской эстафете стал победителем чемпионата Европы по биатлону 2009 года в Уфе и серебряным призёром чемпионата Европы по биатлону 2012 года в Осрблье.

3 мая 2019 года объявил о завершении спортивной карьеры.

Кубок мира

Сезон 2010/2011 
В этом сезоне Хенрик Л′Абе-Лунн выступил в 6 гонках. Наилучший результат показал в гонке преследования на этапе в Преск-Айле — 10 место. Там же в спринте занимает 17-е место, а в составе сборной Норвегии в смешанной эстафете занимает 10 место. На 9-м этапе в Хольменколлене провально проводит спринт, с одним промахом занимая на итоговом протоколе 54 место. Но в гонке преследования финишировал на 30-м месте, отыграв, в общей сложности, 24 места.

Сезон 2012/2013 
На этапе Кубка мира в Сочи, поднявшись на третью ступень пьедестала в спринте, Л′Абе-Лунн завоевал свою первую медаль в личных дисциплинах. В Нове-Место, войдя в состав мужской эстафетной четвёрки, Хенрик стал чемпионом мира. За этот сезон спортсмену удалось плотно зафиксироваться в основном составе сборной Норвегии.

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Хенриком Л'Абе-Лундом
Инстаграм Хенрика Л'Аббе-Лунна

Биатлонисты Норвегии
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону